Borbély Sándor (1866–1932) gyógypedagógus, a magyar siketnéma oktatás jelentős alakja
Borbély Sándor (1900–1987) román válogatott magyar labdarúgó
Borbély Sándor (1931–1998) ifjúsági- majd pártfunkcionárius, a Munkásőrség utolsó országos parancsnoka (1980–1989) 
 
Borbély Sándor (1941–2004) irodalomtörténész, kritikus
Borbély Sándor (1954–) színész